Arrondissement Saint-Pierre může znamenat:
 Arrondissement Saint-Pierre (Martinique) – správní územní jednotka ležící v zámořském departementu a regionu Martinik ve Francii,
 Arrondissement Saint-Pierre (Réunion) – správní územní jednotka ležící v zámořském departementu a regionu Réunion ve Francii.